Robin of the Wood — компьютерная игра, разработанная и опубликованная в 1985 году британской компанией Odin Computer Graphics для ZX Spectrum и Commodore 64. Сюжет игры базируется на английской легенде про Робин Гуда: для того чтобы взять участие в соревновании лучников, управляемый игроком Робин должен исследовать большой лабиринт, который состоит из Шервудского леса, подземелья замка Нотингемского шерифа и собственно замка, в процессе поиска он должен найти себе меч, лук и три магические стрелы.

Отзывы 
Журнал Crash оценил игру на 94%, поставив ей оценку Crash Smash, а рецензент положительно отозвался: "Эта игра - одна из самых захватывающих, в которые я играл, и я бы рекомендовал ее всем".

Примечания 

Игры для ZX Spectrum
Игры для Commodore 64
Робин Гуд
Компьютерные игры 1985 года